Та́ту Пе́ккаринен (, полное имя  (Тааветти Пеккаринен), псевдонимы  (Илмари Мякитие),  (Р. Кайнулайнен),  (Рейно Раудус),  (Саму Кирьяла) и  (Эркки Салама); ,  () — , ) — финский поэт-песенник, писатель, сценарист. В 1920-е годы был довольно популярным куплетистом, выступал в кафе и кинотеатрах.

Биография 
Пеккаринен происходил из области Саво; его перу принадлежит множество куплетов, написанных на саволаксском диалекте (например, Savonmuan Hilima). Он же создал образ Юсси Ютикайнена (Jussi Jutikainen), послуживший основой для многих позднейших интерпретаций «саволаксской темы» в финской культуре.

Немало куплетов Тату Пеккаринен написал в соавторстве с Матти Юрва: как правило, Юрва писал мелодию, а Пеккаринен сочинял слова. Нередко их совместные работы выходили в свет под коллективным псевдонимом Эркки Салама (Erkki Salama). В 1927 г. Пеккаринен гастролировал вместе с Матти Юрва в США: тогда же они записали свою первую пластинку.

Пеккаринен — автор многочисленных романов (Purnunpohjan kultajuhlat (1944) и Maailman kasvot (1945)), киносценариев (Kaksi Vihtoria (1939), Kaunis Veera eli prinsessa Armida (1950), On lautalla pienoinen kahvila (1952)); после Второй мировой войны писал пьесы для ревю-театра Punainen mylly («Красная мельница»).

Тату Пеккаринен сочинил слова примерно к 280 песням (для сравнения: музыку — к 28, сам записал 52 песни). Многие из них не теряют своей популярности до сих пор (например, Kaunis Veera, On lautalla pienoinen kahvila, Nikkelimarkka, Soita Humu-Pekka и Tää on vain maailmaa). Хотя Пеккаринен известен прежде всего своими юмористическими текстами, его перу принадлежат и такие серьёзные лирические тексты, как Väliaikainen, Souvaripoikia и Pieni sydän.

За пределами финноязычной аудитории более известны, впрочем, его куплеты военных времён — такие, как Luulot pois, Mannerheimin linjalla, политической сатирой на СССР времён Советско-финской войны «Njet Molotoff» и др.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография  на pomus.net 
 Päivitettyjä kupletin juonia 

Поэты-песенники Финляндии
Финские поэты
Куплетисты